Дмитриченко — українське прізвище.

 Дмитриченко Микола Федорович (19 грудня 1952 року) — ректор Національного транспортного університету, завідувач кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, президент Транспортної академії України, нагороджений орденом «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів.
 Дмитриченко Лілія Іванівна (нар. 22 травня 1948) — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії Донецького національного університету, академік Академії економічних наук України.

Українські прізвища
Прізвища на -енко